I clan giapponesi sono i clan del Giappone feudale. Di seguito una lista dei maggiori clan in ordine alfabetico

 Clan Abe
 Clan Akamatsu
 Clan Akechi
 Clan Akita
 Clan Akizuki
 Clan Anegakōji
 Clan Arima
 Clan Asahina
 Clan Asakura
 Clan Asano
 Clan Ashikaga
 Clan Ashina
 Clan Aso
 Clan Azai
 Clan Bessho
 Clan Chiba
 Clan Chōsokabe
 Clan Date
 Clan Ema
 Clan Fujiwara
 Clan Gamō
 Clan Gotō
 Clan Hachisuka
 Clan Hatakeyama
 Clan Hatano
 Clan Hineno
 Clan Hishikari
 Clan Hōjō
 Clan Hoshina
 Tardo clan Hōjō
 Clan Honda
 Clan Honma
 Clan Hori
 Clan Hosokawa
 Clan Ichijō
 Clan Ii
 Clan Ikeda
 Clan Ikoma
 Clan Imagawa
 Clan Ina
 Clan Inaba
 Clan Ishikawa
 Clan Isshiki
 Clan Itakura
 Clan Jinbō
 Clan Kanamori
 Clan Kasai
 Clan Katakura
 Clan Katō
 Clan Kikkawa
 Clan Kinoshita
 Clan Kira
 Clan Kitabatake
 Clan Kobayakawa
 Clan Kōno
 Clan Kuno
 Clan Kuroda
 Clan Kyōgoku
 Clan Maeda
 Clan Matsuda
 Clan Matsudaira
 Clan Matsuura
 Clan Minamoto
 Clan Miura
 Clan Miyoshi
 Clan Mizuno
 Clan Mogami
 Clan Mononobe
 Clan Mori (Genji)
 Clan Mōri
 Clan Mōri (Ōmi)
 Clan Motoyama
 Clan Murakami
 Clan Nabeshima
 Clan Nagano
 Clan Nakamura
 Clan Nakatomi
 Clan Namioka
 Clan Nanbu
 Clan Narita
 Clan Nasu
 Clan Nihonmatsu
 Clan Nitta
 Clan Niwa
 Clan Numata
 Clan Oda
 Clan Oda (Hitachi)
 Clan Ogasawara
 Clan Ōkubo
 Clan Ōmura
 Clan Ōsaki
 Clan Ōta
 Clan Ōtawara
 Clan Ōuchi
 Clan Rokkaku
 Clan Rusu
 Clan Ryuzoji
 Clan Sagara
 Clan Saionji
 Clan Sakai
 Clan Sakakibara
 Clan Sakuma
 Clan Saitō
 Clan Sanada
 Clan Sano
 Clan Satake
 Clan Satomi
 Clan Shiba
 Clan Shibuya
 Clan Shiina
 Clan Shimazu
 Clan Sō
 Clan Soga
 Clan Sogō
 Clan Sōma
 Clan Suwa
 Clan Tachibana
 Clan Taira
 Clan Takeda
 Clan Takeda (Aki)
 Clan Tamura
 Clan Tanegashima
 Clan Toda
 Clan Toki
 Clan Tokugawa
 Clan Tomono
 Clan Torii
 Clan Toyotomi
 Clan Tsugaru
 Clan Tsutsui
 Clan Uesugi
 Clan Ukita
 Clan Urakami
 Clan Utsunomiya
 Clan Yamana
 Clan Yūki
 Clan Yura

 *
 Giappone
Liste relative al Giappone